Codex Ambrosianus steht für folgende Handschriften:

 Codex Ambrosianus (Petrarca)
 Codex Ambrosianus A bis Codex Ambrosianus E, siehe Wulfilabibel
 Codex Ambrosianus A 147
 Codex Ambrosianus C. 313 Inf.
 Ambrosianus I 2 sup., siehe Liber Diurnus
 Ambrosianus B 21 inf., siehe Syrische Baruch-Apokalypse